Casper and the Angels è una serie televisiva animata prodotta da Hanna-Barbera con protagonista Casper.

Episodi 
01 - Il circo spaziale ("Casper's Golden Chance" / "Space Circus") (September 22, 1979)
02 - "Casper Ghosts West" / "Casper's Camp Out" (September 29, 1979)
03 - Il pirata spaziale ("Strike Four" / "The Space Pirate") (October 6, 1979)
04 - Il gatto ladro ("Ship-Wrecked" / "The Cat Burglar") (October 13, 1979)
05 - "Something Fishy" / "The Smiling Lisa" (October 20, 1979)
06 - "A Pocket Full O'Schemes" / "A Tale of Two Trashmen" (October 27, 1979)
07 - "Fatula" / "T.V. or Not T.V." (November 3, 1979)
08 - "Gone to the Dogs" / "Private Eyeball to Eyeball" (November 10, 1979)
09 - Campione per un giorno ("Champ for A Day" / "The Ghost Robbers") (November 17, 1979)
10 - "Aunt Mary Scarey" / "The Ice Heist" (November 24, 1979)
11 - "A Shoplifting Experience" / "The Impossible Scream" (December 1, 1979)
12 - Il comandante scomparso ("Prehistoric Hi-Jinx" / "The Commander is Missing") (December 8, 1979)
13 - "Love at First Fright" / "Saving Grace in Outer Space" (December 15, 1979)

Collegamenti esterni
 

Serie televisive di Casper
Serie televisive ambientate nel futuro